На Зимних Олимпийских играх 2006 года Финляндию представляло 90 спортсменов (59 мужчина и 31 женщина), выступивших в 11 видах спорта. Они завоевали 6 серебряных и 3 бронзовых медалей, что вывело финскую сборную на 19-е место в неофициальном командном зачёте.

Медалисты

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты
 sports-reference.com 

Страны на зимних Олимпийских играх 2006 года
Спорт в Финляндии в 2006 году